Лонтара () — блок стандарта Юникод, содержащий символы для записи бугийского языка острова Сулавеси.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | ЛонтараОфициальная таблица символов Консорциума Юникода
|-style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |   || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1A0x
| style="font-family:LontaraOT,Saweri,'Noto Sans Buginese','MPH 2B Damase',sans-serif" title="U+1A00: BUGINESE LETTER KA" | ᨀ
| style="font-family:LontaraOT,Saweri,'Noto Sans Buginese','MPH 2B Damase',sans-serif" title="U+1A01: BUGINESE LETTER GA" | ᨁ
| style="font-family:LontaraOT,Saweri,'Noto Sans Buginese','MPH 2B Damase',sans-serif" title="U+1A02: BUGINESE LETTER NGA" | ᨂ
| style="font-family:LontaraOT,Saweri,'Noto Sans Buginese','MPH 2B Damase',sans-serif" title="U+1A03: BUGINESE LETTER NGKA" | ᨃ
| style="font-family:LontaraOT,Saweri,'Noto Sans Buginese','MPH 2B Damase',sans-serif" title="U+1A04: BUGINESE LETTER PA" | ᨄ
| style="font-family:LontaraOT,Saweri,'Noto Sans Buginese','MPH 2B Damase',sans-serif" title="U+1A05: BUGINESE LETTER BA" | ᨅ
| style="font-family:LontaraOT,Saweri,'Noto Sans Buginese','MPH 2B Damase',sans-serif" title="U+1A06: BUGINESE LETTER MA" | ᨆ
| style="font-family:LontaraOT,Saweri,'Noto Sans Buginese','MPH 2B Damase',sans-serif" title="U+1A07: BUGINESE LETTER MPA" | ᨇ
| style="font-family:LontaraOT,Saweri,'Noto Sans Buginese','MPH 2B Damase',sans-serif" title="U+1A08: BUGINESE LETTER TA" | ᨈ
| style="font-family:LontaraOT,Saweri,'Noto Sans Buginese','MPH 2B Damase',sans-serif" title="U+1A09: BUGINESE LETTER DA" | ᨉ
| style="font-family:LontaraOT,Saweri,'Noto Sans Buginese','MPH 2B Damase',sans-serif" title="U+1A0A: BUGINESE LETTER NA" | ᨊ
| style="font-family:LontaraOT,Saweri,'Noto Sans Buginese','MPH 2B Damase',sans-serif" title="U+1A0B: BUGINESE LETTER NRA" | ᨋ
| style="font-family:LontaraOT,Saweri,'Noto Sans Buginese','MPH 2B Damase',sans-serif" title="U+1A0C: BUGINESE LETTER CA" | ᨌ
| style="font-family:LontaraOT,Saweri,'Noto Sans Buginese','MPH 2B Damase',sans-serif" title="U+1A0D: BUGINESE LETTER JA" | ᨍ
| style="font-family:LontaraOT,Saweri,'Noto Sans Buginese','MPH 2B Damase',sans-serif" title="U+1A0E: BUGINESE LETTER NYA" | ᨎ
| style="font-family:LontaraOT,Saweri,'Noto Sans Buginese','MPH 2B Damase',sans-serif" title="U+1A0F: BUGINESE LETTER NYCA" | ᨏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1A1x
| style="font-family:LontaraOT,Saweri,'Noto Sans Buginese','MPH 2B Damase',sans-serif" title="U+1A10: BUGINESE LETTER YA" | ᨐ
| style="font-family:LontaraOT,Saweri,'Noto Sans Buginese','MPH 2B Damase',sans-serif" title="U+1A11: BUGINESE LETTER RA" | ᨑ
| style="font-family:LontaraOT,Saweri,'Noto Sans Buginese','MPH 2B Damase',sans-serif" title="U+1A12: BUGINESE LETTER LA" | ᨒ
| style="font-family:LontaraOT,Saweri,'Noto Sans Buginese','MPH 2B Damase',sans-serif" title="U+1A13: BUGINESE LETTER VA" | ᨓ
| style="font-family:LontaraOT,Saweri,'Noto Sans Buginese','MPH 2B Damase',sans-serif" title="U+1A14: BUGINESE LETTER SA" | ᨔ
| style="font-family:LontaraOT,Saweri,'Noto Sans Buginese','MPH 2B Damase',sans-serif" title="U+1A15: BUGINESE LETTER A" | ᨕ
| style="font-family:LontaraOT,Saweri,'Noto Sans Buginese','MPH 2B Damase',sans-serif" title="U+1A16: BUGINESE LETTER HA" | ᨖ
| style="font-family:LontaraOT,Saweri,'Noto Sans Buginese','MPH 2B Damase',sans-serif" title="U+1A17: BUGINESE VOWEL SIGN I" | ◌ᨗ
| style="font-family:LontaraOT,Saweri,'Noto Sans Buginese','MPH 2B Damase',sans-serif" title="U+1A18: BUGINESE VOWEL SIGN U" | ◌ᨘ
| style="font-family:LontaraOT,Saweri,'Noto Sans Buginese','MPH 2B Damase',sans-serif" title="U+1A19: BUGINESE VOWEL SIGN E" |  ᨙ◌
| style="font-family:LontaraOT,Saweri,'Noto Sans Buginese','MPH 2B Damase',sans-serif" title="U+1A1A: BUGINESE VOWEL SIGN O" | ◌ᨚ
| style="font-family:LontaraOT,Saweri,'Noto Sans Buginese','MPH 2B Damase',sans-serif" title="U+1A1B: BUGINESE VOWEL SIGN AE" | ◌ᨛ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" | 
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" | 
| style="font-family:LontaraOT,Saweri,'Noto Sans Buginese','MPH 2B Damase',sans-serif" title="U+1A1E: BUGINESE PALLAWA" | ᨞
| style="font-family:LontaraOT,Saweri,'Noto Sans Buginese','MPH 2B Damase',sans-serif" title="U+1A1F: BUGINESE END OF SECTION" | ᨟
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию 15.0.
2.Серые клетки обозначают зарезервированные кодовые позиции.
|}

История 
В таблице указаны документы, отражающие процесс формирования блока.

См. также 
 Набор символов

Примечания